parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła – parafia greckokatolicka
 parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła – parafia rzymskokatolicka